Bougainville pode se referir a:

Louis Antoine de Bougainville (1729–1811) - navegador francês e comandante militar
Região Autônoma de Bougainville, também conhecida como Salomões do Norte - região autônoma da Papua Nova Guiné
Bougainville (ilha) - parte da Papua-Nova Guiné, maior ilha do grupo das Ilhas Salomão
Bougainville (Somme) - comuna no departamento do Somme, na França
Estreito de Bougainville
Campanha de Bougainville - campanha da Segunda Guerra Mundial ocorrida na ilha de Bougainville e em suas cercanias
Ilha Lively - uma das ilhas Malvinas (Falkland Islands), conhecida como "Isla Bougainville" em espanhol
USS Bougainville (CVE-100) - um porta-aviões classe Casablanca da marinha dos Estados Unidos

Ver também
Bougainvillea (buganvílias) - gênero botânico de angiospermas da família Nyctaginaceae, nativas da América do Sul
Bougainville (navio francês) - série de navios da marinha francesa que receberam este nome em homenagem a Louis Antoine de Bougainville

Desambiguação